Catedrala Sfântul Nicolae se poate referi la:
 Catedrala Sfântul Nicolae din Bălți
 Catedrala Sfântul Nicolae din Gyula
 Catedrala Sfântul Nicolae din Oradea